Steinhorst (Basse-Saxe)
 Steinhorst (Lauenburg)